Троицкий скит: — название нескольких скитов православных монастырей, данное им в честь св. Троицы:

 Троицкий скит — скит Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, расположенный в посёлке Троицкий Скит Нижегородской области.
 Троицкий скит — скит Соловецкого монастыря, находящийся на Анзерском острове Соловецкого архипелага.
 Троицкий скит — скит Иоанно-Богословского Сурского монастыря, расположенный в Летовской роще близ села Сура в Архангельской области.
 Свято-Троицкий скит близ деревни Песьяне во Владимирской области.
 См. также 
 Троицкий Скит — посёлок в Нижегородской области.
 Троицкий монастырь

Монастыри Святой Троицы